Stilleven
 Stilleven (Donas)
 Stilleven (Judith Leyster)
 Stilleven (Theo van Doesburg)
 Stilleven met appels Paul Cézanne
 Stilleven met blauw tafelkleed Henri Matisse
 Stilleven met bloemen Hans Bollongier
 Stilleven met dode vogels Alexander Adriaenssen
 Stilleven met gemberpot I Piet Mondriaan
 Stilleven met gemberpot II Piet Mondriaan
 Stilleven met globe, luit en boeken Gerrit Dou
 Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen Clara Peeters
 Stilleven met kazen Floris van Dyck
 Stilleven met pauwen Rembrandt
 Stilleven met roos en iris Balthasar van der Ast
 Stilleven met schelpen en herfsttijloos Balthasar van der Ast
 Stilleven met vis Clara Peeters
 Stilleven met viscaria, ook wel Klaprozen, Vincent van Gogh
 Stilleven met vissen Abraham van Beijeren
 Stilleven met vruchten en kastanjes
 Stilleven met zwarte klok Paul Cézanne

 Compositie I (stilleven) Theo van Doesburg
 Compositie II (stilleven)
 Compositie III (stilleven)
 Compositie IV (stilleven)
 Compositie V (stilleven)

 Gouden Eeuw (Nederland)#Stillevens

 Zonnebloemen (Van Gogh)#Stillevens van de zonnebloemen geschilderd in Arles